Làrea metrpolitana de Carcassona és una àrea urbana francesa centrada en la ciutat de Carcassona. Segons la definició en zones que va establir l'INSEE l'any 2010, està constituïda per 71 comunes (municipalitats), situades en el Departament de l'Aude.

Municipalitats 
Aquestes són les dades bàsiques de les 71 comunes franceses de l'àrea urbana de Carcassonna.

Referències 

Geografia de l'Aude
Carcassona